Anle bezeichnet:

 Anle (安樂區), Bezirk von Keelung, Republik China

 Anle Zhen (Luolong) (安乐镇), Großgemeinde in Henan, Volksrepublik China
 Anle (Sanyuan) (安乐镇), Großgemeinde in Shaanxi, Volksrepublik China
 Anle (Yanggu) (安乐镇), Großgemeinde in Shandong, Volksrepublik China

 Anle (Dafang) (安乐彝族仡佬族乡), Nationalitätengemeinde in Guizhou, Volksrepublik China

 Anle (Jiuzhaigou) (安乐乡), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Anle (Hanyuan) (安乐乡), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Anle (Mouding) (安乐乡), Gemeinde in Yunnan, Volksrepublik China
 Anle (Ninghua) (安乐乡), Gemeinde in Fujian, Volksrepublik China
 Anle (Tongguan) (安乐乡), Gemeinde in Shaanxi, Volksrepublik China
 Anle (Wugang) (安乐乡), Gemeinde in Hunan, Volksrepublik China
 Anle (Ziyang) (安乐乡), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China

 Anle (Xiangfang) (安乐街道), Straßenviertel in Heilongjiang, Volksrepublik China
 Anle Jiedao (Luolong) (安乐街道), Straßenviertel in Henan, Volksrepublik China

 Anle Jiao (安乐礁), Riff der Spratley-Inseln